Robert Pattinson (1986) — Brits acteur en musicus, met pseudoniem Bobby Dupea
 Robert Eroica Dupea — de hoofdpersoon uit de film Five Easy Pieces (1970)